Le  est un hit-parade établi par le  (OCC) sur la base des ventes de l'industrie anglaise du disque dans le domaine de la musique électronique. Chaque classement est diffusé sur l'antenne de  et est consultable sur les sites de la radio  et de la OCC.

Depuis , le classement inclus les téléchargements numériques. Avant cette date, seul les disques microsillons et disques compacts sont compilés dans le tableau.

Articles connexes 
 

Classement musical au Royaume-Uni